L'edizione 1991-1992 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale dello Stoccarda, che ha conquistato il suo  quarto titolo.

Per la prima volta dal 1944 vi partecipano anche le squadre dell'ex Germania Est; questo in seguito alla recente riunificazione tedesca. Per l'occasione il numero di squadre è stato portato a venti, ma verrà riportato alle usuali diciotto dalla successiva edizione: vi sono infatti quattro retrocessioni a fronte di due sole promozioni. Il campionato è iniziato il 2 agosto 1991, e si è concluso il 16 maggio 1992.

Capocannoniere del torneo è stato Fritz Walter dello  con 22 reti.

Stagione 

A questa edizione partecipano anche l', vincitore dell'ultima edizione della DDR-Oberliga, e la  seconda classificata. Dopo le prime giornate passa in testa l'Eintracht Francoforte; la squadra si laurea anche campione d'inverno, ma dalla ventunesima alla trentesima giornata viene sorpassato dal . I rossoneri riprendono il comando nel trentaquattresimo turno, e iniziano l'ultima giornata a pari punti con lo  ed il Borussia Dortmund. Hanno una miglior differenza reti, perciò potrebbe essere sufficiente vincere per conquistare il titolo; arriva invece una sconfitta contro l'Hansa Rostock poi retrocesso. Contemporaneamente le altre due squadre vincono, ed è lo Stoccarda di Christoph Daum ad aggiudicarsi il titolo. Questa è una brutta stagione per il , che conclude il campionato al decimo posto, dopo che sulla sua panchina si sono seduti ben tre tecnici; si riesce a salvare la Dinamo Dresda. La Coppa di Germania viene invece vinta dall'Hannover, squadra di seconda divisione, che sconfigge nella finale il Borussia Mönchengladbach.

Nelle competizioni europee il  è sicuramente protagonista: i bianco-verdi vincono la Coppa delle Coppe battendo a Lisbona il Monaco per 2-0.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla UEFA Champions League 1992-1993
      Ammesse alla Coppa delle Coppe 1992-1993
      Partecipanti alla Coppa UEFA 1992-1993
      Retrocesso in 2. Fußball-Bundesliga 1992-1993

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Stoccarda (21)
 Maggior numero di pareggi: Colonia (18)
 Maggior numero di sconfitte: Fortuna Düsseldorf (20)
 Minor numero di vittorie: Fortuna Düsseldorf (6)
 Minor numero di pareggi: Norimberga (7)
 Minor numero di sconfitte: Eintracht Francoforte, Borussia Dortmund (6)
 Miglior attacco: Eintracht Francoforte (76 gol fatti)
 Peggior attacco: Amburgo (32 gol fatti)
 Miglior difesa: Stoccarda (32 gol subiti)
 Peggior difesa: Fortuna Düsseldorf (69 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Eintracht Francoforte (+35)
 Peggior differenza reti: Fortuna Düsseldorf (-28)
 Miglior serie positiva: Borussia Dortmund (19, 12ª-30ª) 
 Peggior serie negativa: Fortuna Düsseldorf (6, 1ª-6ª) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Borussia Dortmund (5, 18ª-22ª) 
Partite
 Più gol (9): 
Duisburg-Eintracht Francoforte 3-6, 1 novembre 1991
 Maggior scarto di gol (5): Colonia-Werder Brema 5-0, Eintracht Francoforte-Schalke 5-0, Schalke-Hansa Rostock 5-0, Eintracht Francoforte-Stuttgarter Kickers 6-1, Bayer Leverkusen-Wattenscheid 6-1
 Maggior numero di reti in una giornata: 37 gol nella 10ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 17 gol nella 23ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 5 in 6ª giornata, 30ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Aron Schmidhuber (14)
 Hans-Peter Dellwing (13)
 Markus Merk (13)
 Alfons Berg (12)
 Werner Föckler (12)
 Bernd Heynemann (12)
 Manfred Neuner (12)
 Wieland Ziller (12)
 Karl-Josef Assenmacher (11)
 Karl-Heinz Gläser (11)
 Günther Habermann (11)
 Hellmut Krug (11)
 Hans-Joachim Osmers (11)
 Edgar Steinborn (11)
 Klaus-Dieter Stenzel (11)
 Wolf-Günter Wiesel (11)
 Hermann Albrecht (10)
 Manfred Amerell (10)
 Hans-Peter Best (10)

 Rainer Boos (10)
 Lutz-Michael Fröhlich (10)
 Manfred Führer (10)
 Hans Fux (10)
 Manfred Harder (10)
 Hans-Jürgen Kasper (10)
 Lothar Löwer (10)
 Michael Prengel (10)
 Hans Scheuerer (10)
 Hartmut Strampe (10)
 Eugen Strigel (10)
 Gerhard Theobald (10)
 Jürgen Aust (9)
 Michael Malbranc (9)
 Wolfgang Mierswa (9)
 Hans-Jürgen Weber (8)
 Georg Dardenne (7)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
  http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-1991-1992/

Calcio nel 1991
Calcio nel 1992
1991-1992